Рубцово — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Палкинской волости.

Расположена на северном берегу Смолинского озера, у северо-западной границы посёлка Палкино.

Население — 58 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района